Тупой:

 Тупой — высочайшая вершина массива Тупой (часть Вулканического хребта) в Украинских Карпатах.
 Тупой — низкогорный, сравнительно небольшой горный массив в Украинских Карпатах.
 Тупой угол — угол, градусная мера которого больше 90 и меньше 180 градусов.

См. также